Mühldorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mühldorf am Inn – en kommun

Österrike 

 Mühldorf (kommun i Österrike, Niederösterreich), Politischer Bezirk Krems, 
 Mühldorf (kommun i Österrike, Kärnten), Politischer Bezirk Spittal an der Drau, 
 Mühldorf bei Feldbach – en kommun i distriktet Politischer Bezirk Südoststeiermark 

Robotskapade Österrikeförgreningar